Cyber Police ESWAT (также известная под названием E-SWAT Cyber Police) — видеоигра в жанре скролл-шутер, разработанная и изданная компанией Sega Enterprises в 1989 году. Версия игры для Sega Mega Drive была издана в 1990 году под названием ESWAT: City Under Siege. В дальнейшем также были изданы версии для Wii Virtual Console (2007 год) и Microsoft Windows (2010 год).

Обзор игры 
Будущее. Город Сайлент-сити захвачен неизвестными злодеями, а его улицы находятся под контролем преступности. Полицейский по имени Дьюк Ода () вместе с другими членами организации Cyber Police противостоит им.

Игра представляет собой аркаду (shoot 'em up) с уровнями-локациями с боковым сайд-скроллингом и двухмерной графикой. Здесь представлено пятнадцать уровней с возрастающим уровнем сложности.

Игровой процесс заключается в следующем. Персонаж перемещается по уровням и за отведённое время уничтожает (или арестовывает) врагов. В конце большинства уровней находятся боссы.

Персонаж вооружён пистолетом. Последний имеет ограниченный боезапас, который можно пополнять в ходе уровня, собирая специальные предметы. Начиная с определённого момента, персонаж появляется в игре в роботизированном костюме, который отличается бо́льшей устойчивостью к атакам противников и несёт на себе более мощное вооружение (например, ракеты). Боезапас экзоскелета также может пополняться на уровнях.

Оценки 
Оценки игры критиками были различными. К примеру, британский журнал Computer and Video Games оценил версию игры для Sega Master System в 73 балла из 100 возможных, а рецензенты из австралийского журнала PC Power Play выставили версиям для Commodore 64 и Amiga 47 и 44 балла из 100.

Примечания 

Компьютерные игры 1989 года
Аркады
Компьютерные игры, разработанные Sega
Компьютерные игры, изданные Sega
Скролл-шутеры
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для Sega Master System
Игры для ZX Spectrum